

Niemcy 
 Zwönitz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Zwönitz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Zwönitz-Hormersdorf – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Zwönitz – rzeka